Guardando il cielo – album di Christian del 1988
 Guardando il cielo – album di Arisa del 2016
 Guardando il cielo – singolo di Arisa del 2016